Procottus är ett släkte av fiskar. Procottus ingår i familjen Abyssocottidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kindpansrade fiskar
Procottus